Insomniac’s Dream — дебютный EP ню-метал-группы Adema. Издан 5 ноября 2002 года после дебютного одноимённого альбома. Только первые три песни диска не являются ремиксами. Трек «Nutshell» — кавер песни Alice in Chains, который был благосклонно встречен фанатами последних. Сингл «Immortal» был саундтреком игры Mortal Kombat: Deadly Alliance. На эту песню был снят клип.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Чавес — вокал
 Тим Флаки — гитара
 Майк Рэнсом — гитара
 Дэйв ДеРу — бас-гитара
 Крис Колс — ударные

Музыкальный стиль 
Самой запоминающейся песней с Insomniac’s Dream считается сингл «Immortal», на котором отмечено улучшение вокальных навыков Марка Чавеса. Также не остался без внимания кавер на Alice in Chains, который, по мнению критиков, получился неплохим. В целом EP был охарактеризован как релиз с одним настоящим хитом и может быть оценён только самими преданными фанатами.

Чарты

Примечания 

Альбомы ню-метала
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы 2001 года